Torches — дебютный студийный альбом американской инди-рок-группы Foster the People, выпущенный 23 мая 2011 года на лейблах Startime International и Columbia Records.

Torches получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и был номинирован на премию «Грэмми» в номинации «Лучший альтернативный альбом». Пластинка добралась до восьмой позиции хит-парада Billboard 200 в США и вершины хит-парада ARIA Albums Chart в Австралии. Альбом был сертифицирован как платиновый в Соединённых Штатах, Австралии, Филиппинах и Канаде.

История и запись

Рецензии критиков

Выступление в чартах 
Torches дебютировал под восьмым номером в хит-параде Billboard 200, за первую неделю было продано 33,000 копий. 28 апреля 2014 года альбом был сертифицирован как платиновый Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA) за продажу более 1 миллиона копий в Соединённых Штатах.

Список композиций

Участники записи 
Foster the People
 Марк Фостер — ведущий вокал, пианино, гитара, клавишные, синтезаторы, музыкальное программирование, перкуссия, Wurlitzer, вибрафон, колокольчики
 Кабби Финк — бас-гитара, бэк-вокал
 Марк Понтиус — ударные, перкуссия

Приглашённые музыканты
 Пол Эпуорт — музыкальное программирование, клавишные, перкуссия (треки 3 и 8)
 Грег Кёрстин — музыкальное программирование (треки 1, 5, 9 и 10), синтезатор (трек 1)
 Шон Чимино — гитара (трек 5)
 Гари Грант — труба (трек 7)
 Зак Хейлингман — музыкальное программирование (трек 9)

Хит-парады

Недельные хит-парады

Итоговые хит-парады

Сертификация

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы Foster the People
Альбомы Startime International